Hsieh Su-wei era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato ai Giochi Olimpici.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Beijing International Challenger 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Qiang Wang che ha battuto in finale Chan Yung-jan 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
 Chan Yung-jan (finale)
 Kurumi Nara (semifinali)
 Zhang Shuai (ritiro)

  Zheng Saisai (primo turno)
  Maria João Koehler (primo turno)
  Noppawan Lertcheewakarn (primo turno)
  Yurika Sema (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Beijing International Challenger 2012